Премијер лига Казахстана у фудбалу 2015. је 24. сезона највишег фудбалског такмичења у Казахстану. Првенство је почело 7. марта 2015. а завршено је 8. новембра 2015. године, а шампионску титулу је освојио ФК Астана. У претходној сезони лигу је напустио ФК Спартак из Семеја, а у лигу је ушао ФК Окжептес из Кокшетауа.

Клубови

Табеле

Прва етапа

Табела

Напредовање по колима

Резултати мечева 

 Курзивом су обележени технички резултати

Друга етапа

Табела 1. до 6. место 

 * У заградама је број бодова, без поделе на пола (по "два")

Напредовање по колима

Резултати мечева 

 Курзивом су обележени технички резултати

Табела 7. до 12. место 

 * У заградама је број бодова, без поделе на пола (по "два")

Напредовање по колима

Резултати мечева

Плеј-оф меч 

Фудбал у Казахстану